Sarker ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Sarker, bangladeschischer anglikanischer Bischof
 Subrata Sarker, bangladeschischer Meeresbiologe, Klimaforscher und Hochschullehrer